Grillo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Grillo (* 1961), italienischer römisch-katholischer Theologe und Professor für Liturgiewissenschaft
 Angelo Grillo (1550–1629), italienischer Dichter
 Antonio Grillo (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Beppe Grillo (* 1948), italienischer Komiker und Politiker
 Chuck Grillo (* ?), US-amerikanischer Eishockeyscout
 Clelia Grillo Borromeo (1684–1777), italienische Adlige
 Ernesto Grillo (1929–1998), argentinischer Fußballspieler
 Fabrizio Grillo (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Fausto Grillo (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Frank Grillo (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Friedrich Grillo (1825–1888), deutscher Unternehmer
 Gabriela Grillo (* 1952), deutsche Unternehmerin und Dressurreiterin
 Giovanni Battista Grillo (um 1570–1622), italienischer Organist und Komponist
 Girolamo Grillo (1930–2016), italienischer Bischof
 Graciela Grillo Pérez (1915–2010), kubanische Sängerin 
 Heinrich Grillo (1875–1941), deutscher Politiker (NSDAP) und Landrat
 Johann David Grillo (1684–1766), deutscher Theologe und Philologe
 Julius Grillo (1849–1911), deutscher Industrieller
 Luca Grillo (* 1970), italienischer Klassischer Philologe
 Michael Grillo, Filmproduzent
 Niccolò Leonardo Grillo-Cattaneo (1755–1834), italienischer geistlicher Dichter
 Paride Grillo (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Romina Grillo (* 1984), italienische Architektin und Dozentin
 Ulrich Grillo (* 1959), deutscher Unternehmer
 Vincenzo Grillo (* 1973), italienischer Physiker
 Wilhelm Grillo (1793–1827), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Theodor Grillo (1819–1889), deutscher Unternehmer

Grillo steht weiter für:
 Grillo (Rebsorte), eine autochthone Rebsorte
 Grillo-Theater in Essen
 Grillo-Werke, deutsches Familienunternehmen der Metall- und Chemieindustrie
 Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh

Siehe auch:
 Grilo (Begriffsklärung)